Belanovce je lahko:
 Belanovce, Leskovac (Srbija)
 Belanovce, Vladičin Han (Srbija)